Синє озеро (Карпати) — гірське озеро в Українських Карпатах.
 Синє озеро (Виноградар) — безстічне озеро на південній околиці Пуща-Водицького лісу, на західній околиці житлового масиву Виноградар.